Eastleigh – miasto w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Eastleigh – dystrykt (borough) w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Eastleigh – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon